Волосы Верони́ки может означать:
 Волосы Вероники — созвездие.
 Волосы Вероники — карликовая сфероидальная галактика.
 Волосы Вероники I  — группа галактик.